Czekaj bezeichnet:
 Nowy Czekaj (Neu Czakai), Stadtteil von Kattowitz
 Stary Czekaj (Alt Czakai), Stadtteil von Kattowitz

 Chris Czekaj (* 1985, Cardiff), walisischer Rugby-Union-Spieler